Pojem místo obvykle označuje nějakou vymezenou oblast
 Místo – obec v okrese Chomutov

 oblast
 vymezení plochy či prostoru v dopravních prostředcích sálech a amfiteátrech
 místo k stání
 místo k sezení
 plocha
 místo na Zemi  
 bod
 obec
 sedadlo – místo k sezení
 lokalita – místo konání, místo činu
 povel – volání na psa
 pracovní místo – zaměstnání
 geometrické místo – množina bodů se společnými geometrickými vlastnostmi
 umístění

Související články 
 Poutní místo
 Staré Místo
 Samota

Externí odkazy